Вейк-ан-Зеє 1988 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 50-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 8 січня по 24 січня 1988 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перше місце виборов колишній чемпіон світу Анатолій Карпов.

 Категорія: 13.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1988 року

Турнірна таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1988 у шахах
Січень 1988